Villers-le-Sec (Aisne)
 Villers-le-Sec (Haute-Saône)
 Villers-le-Sec (Marne)
 Villers-le-Sec (Meuse)